Reis da Hungria

Géza (grão-príncipe) (r. 972–997) — cujo nome de batismo era Estêvão

Estêvão I da Hungria (r. ca. 1000–1038) — canonizado pela Igreja Católica

Estêvão II da Hungria (r. 1116–1131)

Estêvão III da Hungria (r. 1162–1172)

Estêvão IV da Hungria (r. 1163–1165)

Estêvão V da Hungria (r. 1270–1272)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história